Премия AVN лучшей актрисе — короткометражный фильм () — ежегодная награда в области порноиндустрии, вручаемая компанией AVN лучшей актрисе в короткометражном порнофильме. Учреждена в конце 2018 года и вручается на церемонии AVN Awards в конце января в Лас-Вегасе, штат Невада.

Последней обладательницей данной награды является Блейк Блоссом за роль в фильме An Honest Man.

Лауреаты и номинанты

Примечания

Ссылки 
 Сайт премии 

AVN Awards
Списки актрис
Награды, появившиеся в 2019 году
Награды актрисам